Gabri steht für:

 Gabri (Sprache), Sprache im Tschad
 Gabri (Dialekt) (auch Dari), persischer Dialekt, siehe Persische Sprache #Farsi – Dari 
 Gabri (Iran), Dorf in Qazvin (Provinz), Iran
 Gabri (Musik), Guscheh (Bestandteil eines Dastgah) in der klassischen persischen Musik

Gabri ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Gabri (um 1865–nach 1939), deutsche Schauspielerin
 Rene Gabri (* 1968), US-amerikanischer Künstler iranischer Herkunft 

Gabri ist der Rufname folgender Personen:
 Gabri (Fußballspieler, 1979) (Gabriel Francisco García de la Torre; * 1979), spanischer Fußballspieler
 Gabri (Fußballspieler, 1985) (Gabriel Gómez Román; * 1985), spanischer Fußballspieler